Трикатская волость () — волость в Беверинском крае Латвии. Волостной центр — село Триката. На середину 2010 года население волости составляло 1051 жителей.

Известные уроженцы 
 Ванадзинь, Николай Карлович (1892—1978) — латвийский органист и музыкальный педагог.
 Дамбитис, Роберт (1881—1957) — латвийский военный и государственный деятель.

Примечания 

Волости Латвии
Трикатская волость